Biota est un nom propre ou un nom commun (commençant dans ce cas avec une minuscule).

Sciences et techniques 
 En écologie, un biota (ou biote), du grec  (« vie »), est l’ensemble des organismes vivants (flore, faune et champignons ainsi que les micro-organismes tels que bactéries, levures, micromycètes) présents dans un habitat (naturel, semi-naturel) ou biotope particulier, ou un lieu ou une région.
 Biota est le taxon regroupant l'ensemble des êtres vivants.
 Le Biota d'Orient, ou Thuya de Chine (Platycladus orientalis), est une espèce de conifères de la famille des Cupressacées.

Culture et société 
  est un groupe musical américain.

Toponyme 
 Biota est une commune de la comarque de Cinco Villas (province de Saragosse, Aragon, Espagne).